Брно (чеш. Brno, нем. Brünn) — многозначный термин:

 Брно — город в южной Чехии, близ слияния рек Свитавы и Свратки, на границе Южно-Моравской равнины и Чешско-Моравской возвышенности.
 Брно — чешский баскетбольный клуб из одноименного города. 
 Брно — чешский женский баскетбольный клуб из одноименного города. 
 Брно — самый большой и современный автодром Чехии. 
 Брно — чешский футбольный клуб, выступающий в Гамбринус Лиге.
 Брно — горная вершина в районе альплагеря Безенги на Кавказе.
 Брно-город — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики. 
 Брно-пригород — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики.
 Брно-Туржаны — международный аэропорт чешского города Брно.